Adlkofer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Adlkofer (1935–2022), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Katrin Adlkofer (* 1966), deutsche Seglerin

Siehe auch:
 Adlkofen